

Geografia
 Pomerania – regione storica e geografica situata nelle attuali Germania e Polonia settentrionali
 Ducato di Pomerania – nome collettivo di più ducati, esistenti tra il 1128 e il 1637 nella Pomerania
 Pomerania Anteriore – parte della Pomerania facente parte del territorio tedesco, nel land denominato Meclemburgo-Pomerania Anteriore
 Pomerania Orientale – parte della Pomerania facente parte del territorio polacco, che costituisce il voivodato della Pomerania
 Pomerania svedese – parte della Pomerania che dal 1630 al 1815 appartenne all'Impero svedese
 Provincia della Pomerania – provincia prussiana esistita dal 1815 al 1946

Zoologia
 Pomerania – razza canina
 Pomerania – razza di anatra domestica

Pagine correlate 

 Pomerano